Фулк III Анжујски (970 - Мец, 21. јун 1040) је био гроф Анжуа. Био је син Жофрое I Анжујског и Adele of Meaux.

Породично стабло 

Умрли 1040.
Грофови Анжуа